Кида́ль () — область (провинция) в Мали.
 Административный центр — город Кидаль.
 Площадь — , население —

География 
На юге граничит с областью Гао, на западе с областью Томбукту, на северо-востоке с Алжиром, на востоке с Нигером.

Провинция Кидаль была образована в 1991 году после произошедшего здесь восстания племён. Природные условия достаточно суровы, большая часть территории покрыта пустыней Сахара. Рек и дорог с твёрдым покрытием нет. Значителен перепад температур в течение суток. Днём температура поднимается до +45 °C, ночью может опуститься до +12 °С.

Население 
Населена провинция в основном туарегами. Города — Кидаль и Тессалит, однако значительная часть населения — кочевники. Основные занятия местного населения — скотоводство, торговля, кустарное ремесленничество.

Административное деление 
В административном отношении Кидаль подразделяется на 4 округа в свою очередь делящихся на 11 коммун:

Примечания 

Области Мали